(1927-2004), poloïste et homme d'affaires philippin ;
  (1920-1984), peintre abstrait espagnol ;
 Joseph Zobel, romancier et poète français originaire de Martinique ;
 Melchior Zobel von Giebelstadt, prince-évêque de Wurtzbourg de 1544 à 1558 ;
 Otto Julius Zobel, ingénieur américain, spécialisé en technologie téléphonique ;
 Rainer Zobel, footballeur et entraîneur allemand ;
Patronyme hispanique